Солярский — семинаритская фамилия.

 Солярский, Павел Фёдорович (1803—1890) — протоиерей, духовный писатель, автор пятитомного «Опыта библейского словаря собственных имён» (1879—1884).
 Солярский, Фёдор Павлович (ок. 1839—1881) — русский библиограф.